Turneul de tenis de la Roland Garros din 2019 a fost un turneu de tenis de nivel Grand Slam care s-a jucat în aer liber pe terenuri de zgură, la Stade Roland Garros, Paris, în perioada 6 mai – 9 iunie 2019. Rafael Nadal, campionul en-titre, și-a apărat cu succes titlul la simplu masculin și a câștigat cel de-al 12-lea titlu la Openul Franței la simplu. Simona Halep a fost campioană en-titre la simplu feminin, dar a pierdut în sferturi.

A fost cea de-a 123-a ediție a Openului Francez și al doilea eveniment de Grand Slam din 2019. Principalele extrageri la simplu au inclus 16 calificări pentru bărbați și 12 pentru femei din 128 de jucători la fiecare extragere. Acest lucru a fost în contrast cu alte două turnee de Grand Slam – Australian Open și Wimbledon, care din 2019 au crescut numărul femeilor de calificare la 16, pentru a se potrivi cu US Open.

2019 a fost ultimul an în care nu a existat nici un acoperiș pe nici unul dintre terenurile de tenis franceze. La 5 iunie 2019, partidele de tenis au fost amânate din cauza ploii abundente de-a lngul întregii zile. Este singurul Grand Slam care își păstrează avantajul stabilit în seturile finale, în timp ce Australian Open și Wimbledon au trecut acum la tiebreak-uri.

Câștigători
Simplul masculin a fost câștigat pentru a treia oară consecutiv de spaniolul Rafael Nadal, care obține în total doisprezece titluri la Roland Garros. El a doborât astfel recordul istoric de Grand Slam  pe care îl deținea australianca Margaret Court, care a câștigat un Grand Slam de unsprezece ori. În total, Nadal câștigă al 18-lea titlu de Grand Slam, menținând-se în spatele lui Federer (20 de titluri).

La simplu feminin, australianca Ashleigh Barty, în vârstă de 23 de ani, a câștigat primul trofeu de Grand Slam, trecând pe locul 2 în clasamentul WTA.

Dublul masculin a adus victoria perechii germane Kevin Krawietz și Andreas Mies, care a obținut primul lor trofeu de Grand Slam.

Dublul feminin s-a încheiat cu victoria cuplului maghiaro-francez Tímea Babos și Kristina Mladenovic, care au câștigat al doilea titlu de Grand Slam după triumful de la Australian Open 2018. Mladenovic a devenit noul număr unu mondial în clasamentul la dublu, iar Babos a urcat pe locul doi.

Dublul mixt a fost câștigat pentru al doilea an consecutiv de cuplul taiwanezo-croat Latisha Chan și Ivan Dodig. Au devenit prima pereche din era deschisă a Openului Francez, care a reușit să apere trofeul. Ambii au marcat al doilea trofeu de Grand Slam la dublu mixt și al treilea la general.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Premii în bani
Valoarea totală a premiilor pentru ediția 2019 este de 42.661.000 de euro, o creștere cu 8% față de 2018. Câștigătorii titlului la simplu masculin și feminin primesc 2.300.000 de euro, o creștere de 100.000 de euro față de 2018. 

* per echipă

Note

Legături externe
 Roland Garros

2019
2019 în tenis